

Toponymes 
 Gamaches est une commune de la Somme en Hauts-de-France.
 Gamaches-en-Vexin est une commune de l'Eure en Normandie.

Patronymes 
 Étienne-Simon de Gamaches (1672-1756), philosophe et vulgarisateur scientifique français.

Homonymie
Homonymie de toponyme